Lanfranco ist der Name folgender Personen:

 Lanfranco (Architekt), italienischer Architekt im 11./12. Jahrhundert 
 Edwin Lanfranco (* 1946), italienischer Botaniker

 Lanfranco da Milano, siehe Lanfrank von Mailand

Siehe auch:
 Lanfrank